Igrzyska Azji Południowej 2019 – 13. edycja igrzysk Azji Południowej. Zawody odbyły się w dniach 1–10 grudnia 2019 roku w Katmandu i Pokharze. Były to trzecie zawody rozegrane Nepalu. Poprzednio odbyła się tu rywalizacja w 1984 i 1999 roku.

Dyscypliny sportowe 
Początkowo zaplanowano rozegranie 27 dyscyplin sportowych, dołączając krykiet i paralotniarstwo jako dodatkowe konkurencje. Jednak druga z nich została później wycofana z powodu małego zainteresowania uczestników. Łącznie zorganizowano 316 konkurencji w 26 dyscyplinach.

Terminarz

Uczestnicy 
W igrzyskach wzięło udział siedmioro reprezentacji.

Klasyfikacja medalowa 
Klasyfikację medalową wygrała reprezentacja Indii, zdobywając łącznie 312 medali, w tym 174 złotych, 93 srebrnych i 45 brązowych. Była to największa ilość zdobytych medali w historii igrzysk Azji Południowej przez jedną reprezentację.

Obiekty

Symbole igrzysk 
13 maja 2019 roku zaprezentowano oficjalne logo i maskotkę igrzysk Południowej Afryki. Minister ds. Młodzieży i Sportu Jagat Bishwakarma Sunar zaprezentował nowe symbole w Singha Durbar.

Logo zostało zaprojektowane przez Bholanatha Paudyala. Przedstawia ono latającego gołębia, który jest symbolem pokoju. Jego ciało przypomina góry, co opisuje Nepal jako państwo himalajskie. Siedem piór tego ptaka reprezentuje siedmiu członków Południowoazjatyckiego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej, którzy wystąpili w tych zawodach.

Na maskotkę igrzysk wybrano zagrożony gatunek antylopy indyjskiej, przekazując przesłanie o zagrożeniu wyginięciem tego zwierzęcia.

Prawa transmisyjne 
Po raz pierwszy w historii tych igrzysk podpisano umowę praw telewizyjnych. Ofertę zakontraktowano z indyjską firmą NK Media Venture Private Limited, która transmitowała wydarzenia sportowe w siedmiu państwach uczestniczących w igrzyskach.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  

Igrzyska Azji Południowej
Sport w Nepalu
2019 w Nepalu
2019 w sporcie